Als Pearl-Klasse werden mehrere Schiffsklassen bezeichnet:

 eine Klasse von zehn Korvetten der britischen Royal Navy, siehe Pearl-Klasse (1855)
 eine Klasse von neun Kreuzern 3. Klasse der Royal Navy, siehe Pearl-Klasse (1890)
 eine Klasse von sechs Containerschiffen der Reederei Maersk, intern als Pearl-Klasse bezeichnet, siehe Maersk-Edinburgh-Klasse